Moondog (, настоящее имя — Луис Томас Хардин), (26 мая 1916 года — 8 сентября 1999 года) — слепой американский музыкант, композитор и поэт; изобретатель нескольких музыкальных инструментов.

Биография

Детство 
Родился в городке Мерисвилл, штат Канзас, в семье последователей епископальной церкви.

Когда Хардин был ещё маленьким, семья переезжает в Форт Бриджер, штат Вайоминг, чтобы заняться торговлей. Мальчик рано начал проявлять интерес к музыке; учась в одной из школ, он играет на барабанах. В детстве присутствовал (с отцом) на магической церемонии племени арапахо, играл на тамтаме. С этого времени интересовался необычными музыкальными инструментами.

4 июля 1932 года в возрасте , проживая на родительской ферме, в результате несчастного случая с динамитной шашкой Хардин потерял зрение.

После этого будущий музыкант изучал основы музыки в различных школах для слепых учеников. Вплоть до 1942 года живёт в городе Бейтсвилл, штат Арканзас. Получил стипендию на обучение музыке в Мемфисе, штат Теннесси.

Нью-йоркский период 

В 1943 году Хардин переезжает в Нью-Йорк, где встречается с такими светилами классической музыки как Леонард Бернстайн и Артуро Тосканини, а также с такими известными джазовыми музыкантами как Чарли Паркер и Бенни Гудмен.

С 1943 по 1974 годы Мундог ведёт жизнь уличного музыканта. Большую часть этого времени он живёт на улицах. При этом он не был бродягой и имел квартиру на Манхэттене.

Обычно он исполнял свои композиции, а также читал стихи, на углу 53-й улицы и 6-й авеню на Манхэттене.

Помимо своей музыки Мундог был также известен из-за необычной внешности. Он носил длинный плащ, длинные волосы и рогатый шлем на голове. Это было связано с тем, что его часто сравнивали с Христом, а Луис Хардин относился к христианству отрицательно. Поэтому он решил одеться так, чтобы не вызывать никаких ассоциаций с Христом. Он самостоятельно изготовил костюм по мотивам скандинавской мифологии. Из-за этого образа Хардина часто называли «викинг с 6-й авеню».

Псевдоним Moondog («Лунный пёс») Хардин взял себе в 1947 году. По его словам, он взял его в честь «пса, вывшего на Луну больше, чем любой другой пёс».

В январе 1950 года владелец звукозаписывающей компании SMC, чей офис находился неподалёку от 5-й авеню, обратил внимание на странного музыканта. Его музыка понравилась бизнесмену, и он пригласил Хардина сделать запись. Впоследствии из этих записей были скомпонованы несколько альбомов, самые известные — «Moondog» (1969) и «Moondog 2» (1971).

В 1954 году диск-жокей Алан Фрид использовал композицию Мундога без ведома автора. Мундог подал на него в суд и выиграл дело. Это привлекло внимание к его творчеству.

Немецкий период 

Хардин всю жизнь чрезвычайно идеализировал Германию. Он называл её «Святой Землёй со священной рекой» (Рейном) и всегда мечтал перебраться туда.

Он осуществил свою мечту в 1974 году. В этом ему помогла немецкая студентка Илона Зоммер (Ilona Sommer). Он жил в Вестфалии, сперва в Ор-Эркеншвике, а затем в Мюнстере, вместе с семьёй Илоны. В этот период жизни музыкант создаёт сотни композиций, которые были переведены из шрифта Брайля на ноты Илоной Зоммер.

В Германии Мундог прожил до конца жизни.

Гастроли 

Мундог много ездил как по Америке, так и по Европе, выступал во Франции, Швеции и Германии.

В 1989-м он вновь посетил США по приглашению Филипа Гласса. Последний предложил ему возможность выступить в качестве дирижёра Бруклинского филармонического камерного оркестра на фестивале New Music America. Выступление было успешным и вызвало большой интерес. Однако Хардин не остался в США и вернулся в Германию.

Смерть 
Хардин скончался 8-го сентября 1999 года. Ему было 83 года.

Наследие 

Внимание к наследию Мундога привлекли американские композиторы-минималисты (Филип Гласс и другие), считавшие Мундога одним из своих предшественников.

Во Франции его популяризовал джазовый саксофонист Сильвэн Риффле (Sylvain Rifflet), исполняющий его музыку на джаз-фестивалях.

Несмотря на большой интерес, вызванный музыкой Мундога, его музыкальное наследие, записанное шрифтом Брайля, далеко не полностью расшифровано.

Дискография

Альбомы 
 1953 Moondog and His Friends, Epic Records
 1956 Moondog, Prestige Records
 1956 More Moondog, Prestige Records
 1957 The Story of Moondog, Prestige Records
 1969 Moondog (отличается от релиза 1956 года), Columbia Masterworks Records
 1971 Moondog 2, Columbia Masterworks Records
 1977 Moondog in Europe, Kopf
 1978 H’art Songs, Kopf
 1978 Moondog: Instrumental Music by Louis Hardin, Musical Heritage Society
 1979 A New Sound of an Old Instrument, Kopf
 1981 Facets, Managarm
 1986 Bracelli, Kakaphone
 1992 Elpmas, Kopf
 1994 Sax Pax for a Sax with the London Saxophonic, Kopf/Atlantic Records
 1995 Big Band, Trimba
 2005 Bracelli und Moondog, Laska Records

Музыкальные инструменты 
Moondog известен как изобретатель нескольких музыкальных инструментов. Наиболее известный из них — «тримба», представляющий собой треугольный ударный инструмент; изобретён Хардином в конце 1940-х годов. Другие инструменты — небольшая треугольная арфа, известная как «у» или «у-я-цу», а также «хюс» — треугольный струнный инструмент.

Примечания

Ссылки 

Экспериментальные музыканты США
Слепые музыканты
Композиторы-минималисты
Артисты, известные под псевдонимами